Nya centern kan avse:

Nya centern (partigrupp 1883–1887) – en av de frihandelsvänliga partigrupper i andra kammaren under riksdagarna 1883-1887
Nya centern (partigrupp 1895–1896) – ett högerinriktade och försvarsvänliga parti i andra kammaren under riksdagarna 1895–1896